Аріель Атіас (* 1970) — депутат кнесету (17, 18 скликання), колишній міністр зв'язку та міністр будівництва Ізраїлю.
 Моран Атіас (* 1981) — ізраїльська фотомодель і актриса.